

Cinema
Party Girl – film del 1930 diretto da Rex Hale (Victor Halperin)
Il dominatore di Chicago (Party Girl) – film del 1958 diretto da Nicholas Ray
Party Girl – film del 1995 diretto da Daisy von Scherler Mayer
Party Girl – film del 2014 diretto da Marie Amachoukeli, Claire Burger e Samuel Theis

Musica
Party Girl – singolo dei Girlband
Party Girl – singolo di Grace Jones
Party Girl – singolo dei McFly
Trash, Trampoline and the Party Girl o Party Girl – brano degli U2
Party Girl – singolo di StaySolidRocky

Televisione
Party Girl – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1996